Federació Socialista Catalana, Federació Catalana del PSOE integrada posteriorment al Partit dels Socialistes de Catalunya
 Federació Sardanista de Catalunya, associació d'entitats dedicades al foment de la sardana a Catalunya
 Federació de Sords de Catalunya, organisme que s'ocupa de l'esport per a persones amb sordesa de Catalunya
 Germans de les Escoles Cristianes de La Salle (del seu nom en llatí Fratres Scholarum Christianorum), institut religiós masculí dedicat a l'educació
 Federació de Serveis a la Ciutadania, federació de branca del sindicat Comissions Obreres
 Forest Stewardship Council, anglès per a «consell d'intendència del bosc», una organització no governamental que acredita una etiqueta ecològica de fusta i lleny de boscs de gestió sostenible
 Ferrocarril Suburbà de Carabanchel, línia de metro històrica, integrada actualment al Metro de Madrid
 Faint Source Catalogue, catàleg astronòmic
 Fluid supercrític, fluid en condicions de temperatura i pressió per sobre del seu punt crític químic
 Flux sanguini coronari, quantitat de sang arribant al cor en un moment donat
 Flux sanguini cerebral, quantitat de sang arribant al cervell en un moment donat
 FSC també és el codi UCI del Funvic Soul Cycles-Carrefour, un equip ciclista professional del Brasil